Села:
 Ємилівка — Житомирська область, Коростенський район
 Ємилівка — Кіровоградська область, Голованівський район
Селище:
 Ємилівка — Кіровоградська область, Голованівський район
Залізниця:
 Ємилівка — залізнична станція Одеської дирекції Одеської залізниці